Ladislav Trešl (* 30. ledna 1961) je bývalý český hokejový útočník.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Zetor Brno a HC Olomouc. Odehrál 7 ligových sezón, nastoupil v 202 ligových utkáních. V zahraničí působil v AHL v týmech Fredericton Express, Halifax Citadels a New Haven Nighthawks, v IHL v Milwaukee Admirals a v CHL v Mississippi RiverKings. Do NHL byl draftován v roce 1987 jako 183. v pořadí v 9. kole týmem Quebec Nordiques.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Nejlepší hráč Komety všech dob

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Čeští emigranti a exulanti
Hráči HC Kometa Brno
Hráči SK Královo Pole
Hráči HC Olomouc
Hokejisté Milwaukee Admirals
Hokejisté Fredericton Express
Hráči Halifax Citadels
Hokejisté New Haven Nighthawks
Narození 30. ledna
Narození v roce 1961
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži